Рог — многозначный термин.

 Рог — твёрдый отросток на голове некоторых животных.
 Рог — музыкальный инструмент.
 Рог — сосуд.
 Рог — музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга.
 Рог — разговорное название штанговых токоприёмников троллейбуса.
 Рог, Марко (род. 1995) — хорватский футболист, полузащитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии.

Топоним

Беларусь 
 Рог — деревня, Веркудский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Рог — деревня, Волосовичский сельсовет, Октябрьский район, Гомельская область
 Рог — деревня, Птичский сельсовет, Петриковский район, Гомельская область
 Рог — деревня, Руденский сельсовет, Пуховичский район, Минская область
 Рог — деревня, Домановичский сельсовет, Солигорский район, Минская область
 Рог — деревня, Добосненский сельсовет, Кировский район, Могилёвская область
 Рог — деревня, Семукачский сельсовет, Могилёвский район, Могилёвская область

Россия 
 Рог — деревня, Долгоруковский район, Липецкая область
 Рог — деревня, Болховский район, Орловская область
 Рог — деревня, Ливенский район, Орловская область
 Рог — деревня, Урицкий район, Орловская область
 Рог — деревня, Бежаницкий район, Псковская область
 Рог — деревня, Новоржевский район, Псковская область
 Рог — хутор, Советский район, Ставропольский край
 Рог — деревня, Вышневолоцкий район, Тверская область
 Рог — деревня, Калязинский район, Тверская область

США 
 Рог — река в юго-западном Орегоне.

Украина 
 Рог — село, Покровский район (Донецкая область).
 Рог — село, Середино-Будский район, Сумская область.

См. также 
 Африканский Рог
 Золотой Рог
 Кривой Рог
 Рог изобилия
 Рога (значения)